Верхнее Песчаное, Верхне-Песчаное — пресноводное озеро на территории сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.

Общие сведения 
Площадь водоёма — 2 км², площадь водосборного бассейна — 76,4 км² (сюда также включены данные Средне-Песчаного озера). Располагается на высоте 120,9 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно на пять километров вытянуто с юго-запада на северо-восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные, скалистые.

Через водоём течёт река Каменная, впадающая в Ковдозеро, через которое протекает река Ковда, впадающая, в свою очередь, в Белое море.

В озере расположено около десятка небольших безымянных островов, рассредоточенных по всей площади водоёма, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

К юго-западу от водоёма проходит лесная дорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000611102000001426.

См. также 
 Озёра Мурманской области

Примечания 

Бассейн Каменной
Озёра Кандалакшского района